Loot – film del 1919 diretto da William C. Dowlan
Loot – film del 1970 diretto da Silvio Narizzano
Loot – film greco del 1997
Loot – documentario del 2008 diretto da Darius Marder
Loot – film del 2011 diretto da Rajnish Thakur